Trilby bezeichnet:

 Trilby (Roman), Roman von George du Maurier
 Trilby (Film), österreichischer Stummfilm von 1911
 Trilby (Florida), census-designated place (CDP) im Pasco County im US-Bundesstaat Florida
 Variation des Fedora, siehe Fedora (Filzhut)#Variationen